Paramount Theatre – teatro di Asbury Park, nel New Jersey (Stati Uniti d'America)
 Paramount Theatre – teatro di Boston, nel Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 Paramount Theatre – teatro di New York (Stati Uniti d'America)
 Paramount Theatre – teatro di Oakland, in California (Stati Uniti d'America)
 Paramount Theater – teatro di Rutland, nel Vermont (Stati Uniti d'America)
 Paramount Theatre – teatro di Seattle, nel Texas (Stati Uniti d'America)